Karthaus steht für:

Orte:
 Karthaus, Stadtteil von Konz, Rheinland-Pfalz
 Kartause Marienburg, ehemaliges Kloster in der Bauerschaft Weddern nahe Dülmen in Westfalen, heute genutzt als:
 Anna-Katharinenstift Karthaus
 Kartuzy, Stadt in der Woiwodschaft Pommern (deutscher Name)
 Kreis Karthaus, ehemaliger preußischer Landkreis im Regierungsbezirk Danzig
 Valdice, Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien (deutscher Name)
 Karthaus (Schnals), Dorf im Schnalstal, Gemeinde Schnals, Südtirol
Klöster:
 Karthaus Hildesheim, noch vorhandener Gebäudeteil des ehemaligen Kartäuserklosters in Hildesheim, Niedersachsen, siehe Kartause Hildesheim
 Kartause Karthaus (Kartuzy), ehemaliges Kartäuserkloster bei Danzig, in der heutigen polnischen Woiwodschaft Pommern
 Kloster Karthaus (Konz), ehemaliges Kartäuserkloster in Konz an der Mosel, Rheinland-Pfalz
 Kloster Prüll (Karthaus-Prüll), ein als Benediktinerkloster gegründetes und 1484 in ein Kartäuserkloster umgewidmetes Kloster in Regensburg, im Stadtteil Kumpfmühl-Ziegetsdorf-Neuprüll

 Karthaus Xanten, ehemaliges Kartäuserkloster in Xanten, Nordrhein-Westfalen

Karthaus ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Karthaus (* 1991), deutsche Volleyballspielerin
 Arnim Karthaus (* 1972), deutscher Jurist
 Carl Friedrich Karthaus (1852–1928), Maler
 Gero Karthaus (* 1960), deutscher Politiker
 Gustav Karthaus (1859–1934), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Ulrich Karthaus (1935–2021), deutscher Germanist und Literaturdidaktiker

Siehe auch:
 Carthaus
 Karthause
 Kartause
 Kartenhaus